CSQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Creston (Iowa) (Stati Uniti)